Elia eller Eliá kan syfta på:

 Elia, profet i Bibeln
 Elia (berg), berg i Georgien
 Elia (skulptur), skulptur i Herning i Danmark
 Eliá (ort), ort i Cypern
 Eliá (periodiskt vattendrag), vattendrag i Cypern
 Elaía, ort i Grekland